Robert Warren (1865–1940) – irlandzki rugbysta i sędzia sportowy
 Robert Penn Warren (1905–1989) – amerykański pisarz, poeta i krytyk literacki